"Dornburg" pode ser:
 Dornburg (Hessen), município alemão
 Dornburg/Saale, município alemão da Turíngia
 Dornburg-Camburg,município alemão da Turíngia
 3802 Dornburg, asteroide

Desambiguações de topônimos